Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2012 — шестой женский чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир прошел с 23 по 26 февраля 2012 года, в российском городе Иркутске. Один матч прошел в Шелехове.

В чемпионате мира принимали участие 6 команд, которые сыграли групповой турнир в один круг. По результатам группового турнира и плей-офф команды, заявшие 3 и 4 место разыграли бронзу, а две лучшие — золото.

Матчи проходили в формате 2 тайма по 30 минут. Матчи за 5 и 3 места, а также финал прошли в формате 2 тайма по 45 минут.

Команды-участницы 
В турнире принимали участие сборные: России (организатор), Швеции, Норвегии, Канады, Финляндии и США.

Групповой турнир

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки чемпионата 
Определены лучшие игроки завершившегося в России чемпионата мира по хоккею с мячом среди женщин:

Лучший вратарь — Линда Оден (Швеция)

Лучший защитник — Галина Михайлова (Россия)

Лучший полузащитник — Нора Тулус (Финляндия)

Лучший нападающий — Йоханна Петтерссон (Швеция)

Лучший бомбардир — Татьяна Гуринчик (Россия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Чемпионат на сайте ФИБ
 Шведская сборная стала чемпионом мира по женскому хоккею с мячом (ВИДЕО)
 Восемь лет без побед

2012
2012 год в хоккее с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Февраль 2012 года
Международные спортивные соревнования в Иркутске
Спорт в Шелехове
Чемпионаты мира в России
2012 год в Иркутской области